Fognano ima više značenja:
 Fognano, Firenze
 Fognano, Pistoia
 Fognano, Ravenna